Annay (Nièvre)
Annay (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos